

Geografia

Körner – comune della Turingia

Persone

Korner
Alexis Korner – musicista britannico
Guglielmo Korner – chimico tedesco naturalizzato italiano

Körner
Alfred Körner – ex calciatore austriaco, fratello di Robert
Christoph Körner – ex cestista tedesco
Diana Körner – attrice tedesca
Gerhard Körner – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
Hermine Körner – attrice e regista tedesca
Julius Körner – canottiere tedesco
Lara-Joy Körner – attrice tedesca, figlia di Diana
Robert Körner – allenatore di calcio e calciatore austriaco, fratello di Alfred
Theodor Körner – militare e politico austriaco
Theodor Körner – poeta e patriota tedesco